Schlattgraben ist ein Gewässername:

 Schlattgraben (Baumbach), rechter Zufluss des Baumbachs (zur Aich) nach Bonlanden, Stadt Filderstadt, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schlattgraben (Butzbach), linker Zufluss des Butzbachs (zur Fils) bei Hattenhofen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Schlattgraben (Elter Mühlenbach), linker Zufluss des Elter Mühlenbachs (zur Ems) bei Elte, Stadt Rheine, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Schlattgraben (Neckar) oder Heilandsbrünnele, rechter Zufluss des Neckars vor Mundelsheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg 
 Schlattgraben (Neckenbach), rechter Zufluss des Neckenbachs (zur Deggenhauser Aach) bei Grünwangen, Gemeindeteil Untersiggingen, Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schlattgraben (Zillisbach), rechter Zufluss des Zillisbachs (zum Taldorfer Bach, zur Rotach, zum Bodensee) bei Krehenberg, Stadtteil Ettenkirch, Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schlatbach
 Schlatgraben, rechter Zufluss des Aalbachs (zur Schneidheimer Sechta) nahe Wöhrsberg, Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schlattbach